Rimpler ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Rimpler (1636–1683), Festungsbauer und Mineur im deutschsprachigen Raum
 Gisela Rimpler (1929–1999), deutsche Schauspielerin
 Horst Rimpler (1935–2018), deutscher Pharmazeut und Hochschullehrer
 Otto Rimpler (1801–1882), preußischer Offizier

Siehe auch:
 Schmidt-Rimpler